1985 puede referirse a:

 El número natural 1985.
 El año 1985.
 Mil novecientos ochenta y cinco, una novela de Anthony Burgess.
 Nineteen Hundred and Eighty Five (1985 en inglés), una canción de Paul McCartney y su grupo Wings.